Andrzej Pawlik (1942–1995) – polski dziennikarz
 Andrzej Pawlik (1952–2003) – polski gitarzysta basowy, muzyk sesyjny
 Andrzej Pawlik (ur. 1953) – polski polityk
 Andrzej Pawlik (ur. 1954) – polski niepełnosprawny lekkoatleta, medalista paraolimpijski.